Bathybuccinum est un genre de mollusques gastéropodes.

Liste des espèces 

Bathybuccinum (Bathybuccinum) Golikov & Sirenko 1988
 Bathybuccinum (Bathybuccinum) bicordatum Golikov & Sirenko 1988
 Bathybuccinum (Bathybuccinum) unicordatum Golikov & Sirenko 1988
Bathybuccinum (Ovulatibuccinum) Golikov & Sirenko 1988
 Bathybuccinum (Ovulatibuccinum) bombycinum (Dall, 1895)
 Bathybuccinum (Ovulatibuccinum) clarki Kantor & Harasewych 1998
 Bathybuccinum (Ovulatibuccinum) fimbriatum Golikov & Sirenko 1988

Référence 

Golikov & Sirenko : New data on the systematics of the subfamily Buccininae (Gastropoda Pectinibranchia Bucciniformes). Trudy Zoologicheskogo Instituta, 187 .

Buccinidae
Genre de gastéropodes (nom scientifique)